Генри Стаффорд (; около 1479 — 6 апреля 1523) — английский аристократ, 1-й и единственный граф Уилтшир с 1510 года, член Тайного совета, кавалер ордена Подвязки. Придворный королей Генриха VII и Генриха VIII, с которыми он находился в близком родстве.

Происхождение 
Генри Стаффорд принадлежал к одному из самых знатных и влиятельных семейств Англии, представители которого заседали в парламенте с 1299 года. По женской линии Стаффорды происходили от младшего сына короля Эдуарда III; они владели обширными землями (главным образом на юго-западе королевства) и рядом титулов, включая герцогский. Генри был вторым сыном 2-го герцога Бекингема и Кэтрин Вудвилл. По матери он приходился родным племянником королеве Элизабет Вудвилл, жене Эдуарда IV.

Биография 
Генри Стаффорд родился примерно в 1479 году. Четырьмя годами позже его отец поднял мятеж против короля Ричарда III и был обезглавлен, а все его владения и титулы были конфискованы. Однако уже в 1485 году престол захватил Генрих VII Тюдор. Он женился на старшей дочери Эдуарда IV и восстановил в правах юных Стаффордов, приходившихся королеве двоюродными братьями. Старший из них, Эдвард, стал рыцарем Бани и 3-м герцогом Бекингемом. Мать Стаффордов вышла замуж во второй раз, за дядю короля Джаспера Тюдора, герцога Бедфорда, а их опекуншей стала мать короля Маргарет Бофорт.

Генри не получил земель, которые бы приносили ему хоть какой-то доход. Долгое время он был одним из советников брата и помогал ему управлять обширными родовыми поместьями. В 1500 году Стаффорд руководил ревизией земель в Валлийской марке, в 1502 году помогал с ревизией в Глостершире, примерно с 1500 по 1521 год был управляющим и шерифом владений в Уэльсе. Параллельно он вёл жизнь придворного. 22 апреля 1505 года Генри был принят в члены ордена Подвязки, в январе 1506 года присутствовал при встрече Генриха VII и короля Кастилии Филиппа Красивого в Виндзоре. Вскоре после восшествия на престол Генриха VIII (21 апреля 1509 года) Стаффорд был заключен в Тауэр по подозрению в измене, но потом его освободили без предъявления обвинений.

В последующие годы сэр Генри стал одним из фаворитов короля, приходившегося ему двоюродным племянником. Стаффорд разделял пристрастия монарха к охоте, турнирам и другим придворным развлечениям. 27 января 1510 года он получил титул графа Уилтшира, позже занял ряд доходных должностей, принял участие в нескольких военных кампаниях. Так, в 1512 году Стаффорд служил на одном из королевских кораблей, в 1513 году в качестве капитана участвовал в осаде Теруана во Франции, имея под началом отряд в 650 человек. В 1514 году он входил в состав комиссии, расследовавшей беспорядки в Девоне, 18 ноября 1515 года присутствовал при вручении канцлеру Томасу Уолси кардинальской шапки в Вестминстерском аббатстве. В 1520 году сэр Генри стал членом Тайного совета. Он сопровождал короля на Поле золотой парчи в июне того же года, где произошла встреча с королём Франции Франциском I, и присутствовал при встрече Генриха VIII с императором Карлом V.

В 1521 году герцога Бекингема приговорили к смерти за измену и казнили. Графа Уилтшира подозревали в причастности к заговору, но реальных последствий это для него не имело; по-видимому, сэр Генри сохранил благосклонность короля. Он был с армией, которая переправилась во Францию 12 августа 1522 года. Уже 6 апреля 1523 года, в возрасте примерно 44 лет, Генри Стаффорд умер.

Семья и наследие 
Не позже 1505 года Генри Стаффорд женился на Сесилии Бонвилл — дочери Уильяма Бонвилла, 6-го барона Харингтона, и Кэтрин Невилл, вдове Томаса Грея, 1-го маркиза Дорсета, баронессе Бонвилл и Харингтон в своём праве. В письме на имя короля Генриха VII, где Стаффорд просит разрешить ему этот брак, он называет себя вдовцом, но имя первой его жены точно неизвестно. По данным исследователя Бёрка, это была Маргарет Грей, вдова Эдварда Стаффорда, 2-го графа Уилтшира, но другие учёные уверены, что эта версия не соответствует действительности.

За разрешение жениться на Сесилии Бонвилл Стаффорд заплатил королю две тысячи фунтов. Эта женщина была старше мужа на 19 лет, а в первом браке она родила 14 детей, но зато вместе с её рукой Стаффорд получил право управлять обширными землями трёх семей (Бонвиллов, Харингтонов и Греев). Старший из сыновей Сесилии, Томас Грей, 2-й маркиз Дорсет, оспорил имущественные права матери. После вмешательства короля было достигнуто соглашение, по которому Сесилия не могла претендовать на свое приданое до тех пор, пока Томас не получит наследство, и обязывалась завещать старшему сыну все свои владения.

Генри Стаффорд не оставил потомства. 8 декабря 1529 года король пожаловал титул графа Уилтшира Томасу Болейну, с дочерью которого Анной был помолвлен.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Стаффорды
Графы Уилтшир
Члены Тайного совета Англии